Орадя:
 Орадя — город в Румынии.
 Орадя — румынский международный аэропорт.
 «Орадя» — футбольный клуб из города Орадя.